

Hydronyme
 La Lène est un ruisseau de 17,3 km qui traverse le département de l'Hérault, un tributaire de la Thongue et un sous-affluent du fleuve Hérault ;
 La Lène est un ruisseau de 11,2 km qui traverse le département des Hautes-Pyrénées et un affluent droit de l'Arros dans le bassin versant de l'Adour.
 La Lène, aussi appelée Ruisseau de Desvres, est un affluent de la Liane.

Homophone
 Le lac Lough Lene est situé au nord du comté de Westmeath en Irlande, entre les villages de Castlepollard, Collinstown et de Fore.